Лійга 2019—2020 () — 45-й сезон Лійги. Чемпіонат стартував 12 вересня 2019, а 13 березня 2020 решта регулярного чемпіонату та плей-оф було скасовано через пандемію COVID-19.

Клуби

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Профіль на eurohockey  
 Лійга на hockeyarchives  

2020
Фінляндія
Фінляндія
2019 у Фінляндії
2020 у Фінляндії